Граник — фамилия и топоним.

 Граник — река в Турции.
 Граник, Анатолий Михайлович (1918—1989) — режиссёр игрового, документального и научно-популярного кино, сценарист.
 Граник, Генриетта Григорьевна (1928—2021) — доктор психологических наук, профессор.